Phrasenmäher steht für
 ein Kabarett aus Berlin, siehe Phrasenmäher (Kabarett)
 eine Band aus Hildesheim und Lüneburg, siehe Phrasenmäher (Band)